Pařízek je příjmení více osobností:

mužská podoba
 Aleš Vincenc Pařízek (1748–1822) – dominikán a pedagog
 Antonín Pařízek (* 1959) – český gynekolog
 Dušan Pařízek (* 1971) – český divadelní režisér
 Ladislav Mikeš Pařízek (1907–1988) – český cestovatel, dobrodruh a spisovatel
 Lukáš Pařízek (* 1990) – český akrobatický pilot
 Martin Pařízek (* 1974) – český fotbalista
 Oldřich Pařízek (* 1972) – český fotbalista
 Patrik Pařízek (* 1988) – český výtvarník, historik umění a pedagog
 Radim Pařízek (* 1953) – český hudebník, bubeník
 Tomáš Pařízek (* 1973) – český fotbalista
 Viktor Pařízek (* 1973) – český fotbalista
ženská podoba
 Tereza Pařízková (* 1987) – česká autorka knih pro děti, scenáristka, překladatelka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení